Ел Верхел има више значења:

 Ел Верхел, Ел Параисо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Верхел (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Верхел (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Верхел, Ел Ринконсито (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Верхел, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Верхел, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Верхел, Лоте 1 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Верхел (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Верхел (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Верхел (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Верхел (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Верхел (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Верхел (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Верхел, Ел Зориљо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Верхел (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Верхел (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Верхел (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Верхел (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Верхел (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Верхел (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел, Ел Малакате (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел, Доктор Мануел Веласко Суарез (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел, Гранха (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Верхел (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел, Гвадалупе (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Верхел (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Верхел (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Верхел (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Верхел (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Верхел (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Верхел (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Верхел (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Верхел (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Верхел (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Верхел (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Верхел (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Верхел (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Верхел (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верхел (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верхел (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верхел (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верхел (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верхел (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верхел (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верхел (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Верхел (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Верхел (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Верхел (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Верхел (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Верхел (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Верхел (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Верхел (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Верхел (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Верхел (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Верхел (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Верхел (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Верхел (Миксистлан де ла Реформа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Верхел (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Верхел (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Верхел (Сан Франсиско Лачиголо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Верхел (Сан Хуан Баутиста Гелаче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Верхел (Сан Матео Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Верхел (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Верхел (Сан Педро Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Верхел (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Верхел (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Верхел (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Верхел (Теотитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Верхел (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Верхел (Мазапилтепек де Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Верхел (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Верхел (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Верхел (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Верхел (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Верхел (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Верхел (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Верхел (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Верхел (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Верхел (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Верхел (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Верхел (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Верхел (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Верхел (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Верхел (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Верхел (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Верхел (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Верхел, Лос Тресијентос (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Верхел (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Верхел (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Верхел (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Верхел (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Верхел (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Верхел (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Верхел (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Верхел (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Верхел (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Верхел (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Верхел (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Верхел (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Верхел (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Верхел (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Верхел (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Верхел (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Верхел (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Верхел (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Верхел (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Верхел, Ел Хардин (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Верхел, Ла Беренхена (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Верхел (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Верхел (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Верхел (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхел (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхел (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхел, Ел Палмар (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхел, Сијенегитас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхел (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхел, Дијего Рејес Кастиљо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхел, Мануел Родригез Канделас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхел (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхел (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхел, Роберто Нуњез Маркез (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхел, Ел Нињо Хесус (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхел (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхел, Ла Махада (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Верхел (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику